Pederneira - um sílex pirômaco, capaz de produzir faíscas quando percutido ou atritado por peças de metal

Localidades
Pederneiras - um município brasileiro do estado de São Paulo

Pessoas
Inocêncio Veloso Pederneiras, barão de Bujuru;
Beatriz Pederneiras;
Carlos Humberto Pederneiras Corrêa;
Inocêncio Veloso Pederneiras;
Manuel Veloso Paranhos Pederneiras;
Mário Pederneiras;
Oscar Pederneiras;
Raul Pederneiras;
Rodrigo Pederneiras.

Desambiguação